Натуральне число 331
 331 рік до нашої ери
 331 рік нашої ери
 E331 — натрієва сіль лимонної кислоти — цитрат натрію.